Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2011 года в III-м дивизионе — спортивное соревнование по хоккею с шайбой под эгидой ИИХФ, проходившее с 11 по 17 апреля 2011 года в Кейптауне, ЮАР. Команды, занявшие первое и второе места, получили право играть в группе B второго дивизиона чемпионата мира 2012 года.

Перед началом чемпионата сборная Монголии объявила, что она не будет участвовать в турнире по финансовым причинам. Команде было засчитано техническое поражение во всех матчах со счётом 5:0. Греческая федерация хоккея отказалась оплачивать игрокам сборной подготовку к чемпионату мира. Из-за этого на турнир приехала неопытная команда, игроки которой даже не играли на стандартных хоккейных площадках ИИХФ, а играли лишь 4 на 4 на катке страны (40 х 20 метров).

Участвующие команды 

В чемпионате принимали участие 6 национальных команд — три из Европы, две из Азии и одна из Африки. Сборные Израиля и Турции пришли из второго дивизиона, остальные — с прошлого турнира третьего дивизиона. Перед началом чемпионата сборная Монголии объявила, что она не будет участвовать в турнире по финансовым причинам.

Турнир

Таблица

Результаты 

Время местное (UTC+2).

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время; +/− = Плюс-минус

По данным: IIHF.com

Лучшие вратари 

В списке вратари, сыгравшие не менее 40 % от всего игрового времени их сборной.

Примечание: ВП = Время на площадке; Бр = Броски по воротам; ПШ = Пропущено шайб; КН = Коэффициент надёжности; %ОБ = Процент отражённых бросков; И"0" = «Сухие игры»

По данным: IIHF.com

Индивидуальные награды 

Лучшие игроки по амплуа:
 Вратарь:  Дэвид Бергер
 Защитник:  Даниэль Спивак
 Нападающий:  Элиэзер Щербатов

Лучшие игроки в каждой команде по версии тренеров:
  Кирьякос Адамидис
  Таль Авнери
  Жорж Шайер
  Ян Ашворт
  Эмрах Озмен

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Апрель 2011 года
Спорт в ЮАР в 2011 году
3
Международные соревнования по хоккею с шайбой в ЮАР
Хоккей